The Ancient Art of War ( — отсылка к трактату Сунь-цзы «Искусство войны») — компьютерная игра, разработанная Evryware и изданная Brøderbund в 1984 году. В ретроспективе, как правило, признаётся одной из первых стратегий в реальном времени или игрой с режимом тактики в реальном времени.

Обзор 
Цель игры состоит в том, чтобы выиграть серию боев. Игроку доступны три вида войск: рыцари, лучники и варвары. В игре используется баланс типа «Камень, ножницы, бумага»: рыцари бьют варваров в ближнем бою; варвары имеют преимущество над лучниками, а лучники имеют преимущество над рыцарями, и в дополнение к тому эффективны при защите от попыток штурма форта.

В начале игры игрок имеет возможность выбрать кампанию. Кампании включают в себя битвы и «захват флага», а местность и начальное расположение персонажей зависит от различных стратегических вариантов игры. Расширенные наборы правил, такие как Подготовка новых юнитов и Длина линии снабжения, позволяют более точно настраивать игру. Игрок также может выбрать один из нескольких вариантов искусственного интеллекта (противника), представленных в виде различных исторических фигур, таких как Джеронимо и Наполеон. Сунь-цзы представляет собой наиболее сложный уровень. Эти параметры влияют как на поведение искусственного интеллекта, так и на определённые характеристики, такие как скорость, с которой вражеские юниты перемещаются через труднопроходимые местности.

В игре отсутствуют элементы экономического управления (добыча, сбор и строительство), которые позже стали общей чертой стратегий в реальном времени.

Тактика 
Каждая миссия разворачивается на карте, содержащей крепости, города, особенности местности (мосты, горы, леса и т. д.), а также отряды. Отряды могут содержать до 14 юнитов, состоящих из любой комбинации из четырёх типов. Отряд движется со скоростью самой медленной единицы (варвары быстрее, чем лучники, которые, в свою очередь, быстрее, чем рыцари), так что отряд варваров будет двигаться быстрее, чем смешанные команды. Это важно в «гонке за флаг», где основную часть составляют небоевые сценарии, и где игрок должен соревноваться за захват флага с противником, имеющим существенное численное превосходство.

Отряды, которые теряют юнитов, должны ждать подкрепления от другого отряда. Во многих кампаниях отряды с менее чем 14 юнитами могут получить случайные подкрепления от ждущих у форта.

Когда два враждующих отряда встречаются на игровом поле, начинается бой. При отсутствии действий со стороны игрока компьютер автоматически определяет исход битвы. С другой стороны, игрок может использовать ручной режим, чтобы определить результат боя сразу же, получив ограниченную команду из солдат в бою. Формирование может быть использовано, чтобы воспользоваться частями отряда. Например, все лучники отряда могут быть размещены в тылу, в то время как варвары могут образовывать линию фронта.

Формирование затронет только тактические сражения, и только целые отряды находятся на стратегической карте, а не отдельные солдаты.

Ряд факторов влияет на исход сражения, и выводит игру за рамки простой стратегии «Камень, ножницы, бумага». Голод, расстояние, рельеф местности и мораль — все это влияет на эффективность отрядов. Когда войска идут полным ходом, или пересекают горы, вражеский отряд может застать их слишком усталыми, чтобы бороться. Кроме того, даже у победителей в битве происходит небольшое снижение готовности отряда. Войска в очень плохом состоянии будут бороться плохо, могут отступить без приказа или сдаться, даже имея существенный перевес. Голод был смоделирован посредством значения «питание», которое относится к каждой отдельной команде; села и форты постепенно пополняют питание соседних дружественных отрядов. Отряд, который был вне поставки, потеряет мораль и может быть легко уничтожен.

Редактирование 
Игра позволяет игрокам создавать свои собственные карты, отряды и миссии.

Отзывы 
В обзоре журнала Computer Gaming World (CGW) The Ancient Art of War была оценена как большая карточная игра, хотя игра не имела цели быть таковой.

Наследие 
Несмотря на игру Stonkers для ZX Spectrum, которая была опубликована годом ранее, The Ancient Art of War, как правило, признают одной из первых стратегий в реальном времени или игрой с режимом тактики в реальном времени. Этот жанр стал очень популярным десять лет спустя с выходом таких игр, как Dune II и Warcraft. Эти игры содержали элементы управления экономикой, добычи ресурсов и строительства.

Игра породила два продолжения:  (Древнее искусство войны на море) и  (Древнее искусство войны в небе).

Примечания

Ссылки 
 Обзоры игры в игровых журналах.

Компьютерные игры 1984 года
Игры для Apple II
Игры для DOS
Игры для Mac OS
Игры для NEC PC-8801
Стратегии в реальном времени
Компьютерные игры, разработанные Evryware
Компьютерные игры, изданные Brøderbund
Компьютерные игры с двухмерной графикой
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры